Гі́ларі () або Гі́лларі () — англійське чоловіче та жіноче ім'я, англійська форма імен Іларій та Іларія.

Відомі носії 
 Гіларі Бенн — британський політик-лейборист.
 Гіларі Бертон — американська акторка.
 Гіларі Ган — американська скрипалька, дворазова володарка Греммі
 Гіларі Дафф — американська співачка, акторка, музичний продюсер, дизайнер одягу та парфумів, письменниця.
  — кенійський бігун на середні і довгі дистанції.
 Гілларі Клінтон — американська політична діячка, дружина Білла Клінтона.
  — англійська акторка.
 Гіларі Ментел — англійська письменниця і критик.
  — американська хокеїстка.
 Гіларі Патнем — американський філософ та науковець.
  — американська модель.
 Гіларі Свонк — акторка, дворазова володарка премії «Оскар».
 Гілларі Скотт — американська кантрі-співачка, солістка гурту «Lady Antebellum».
 Гіларі Скотт — американська порноакторка.
  — американська акторка.
  — американська акторка.
 Гіларі Шепард — американська акторка.

Прізвище 

 Едмунд Гілларі — перший альпініст у світі, який підкорив Еверест.

Фільми 
 «Гіларі і Джекі» — британський кінофільм 1998 року.

Астрономія 
 3130 Гілларі — астероїд головного поясу.

Жіночі імена